Ардеган:

 Ардеган — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу
 Ардеган — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага